Hagiografia:
 Sant Remigi de Rouen, bisbe de Rouen de 755 a 771.
 Sant Remigi de Reims, (437 - 533) bisbe de Reims.